Bani steht für:

Geografie:
 Bani (Fluss), rechter Nebenfluss des Niger

Orte:
 Bani (Burkina Faso), Gemeinde in Burkina Faso
 Bani (Pangasinan), philippinische Stadtgemeinde in der Provinz Pangasinan
 Baní, Provinzhauptstadt von Peravia in der Dominikanischen Republik
 Bani Suwaif, Stadt in Ägypten
 Bani Walid, Stadt in Libyen
 Bani (Gambia), Ortschaft in Gambia

Verwaltungsbezirke:
 Bani Bu Ali, Distrikt in Oman
 Bani Bu Hasan, Distrikt in Oman
 Sir Bani Yas, Privatinsel im Emirat Abu Dhabi
 Gouvernement Bani Suwaif, Gouvernement in Ägypten
 Bani Walid (Provinz), Provinz in Libyen

Sonstiges
 Bani, Stilrichtung innerhalb einer Gharana in der klassischen indischen Musik
 Bani, Gurbani, Verse des Adi Granth, der heiligen Schrift der Sikhs
 Bani, Plural der Münzeinheit Ban in Rumänien und der Republik Moldau, siehe Rumänischer Leu, Moldauischer Leu

Banī (arabisch „Söhne des...“, vgl. Ibn) ist Namensbestandteil der Stämme und Gruppierungen:
 Bani Hassan (Jordanien), jordanischer Beduinenstamm
 Bani Hassan (Mauretanien), Gruppe arabischer Stämme in Mauretanien
 Bani Yas, Beduinenstamm aus Abu Dhabi
 Bani Hanifah, arabischer Volksstamm
 Bani Khalid, arabischer Volksstamm
 Bani Israel, in Indien beheimatete jüdische Gruppe

Bani ist der Familienname folgender Personen:
 Ali Bani Hashemi (* 1934), iranischer Ringer
 John Bennett Bani (* 1941), Präsident von Vanuatu
 Martin Waïngue Bani (* 1963), tschadischer Geistlicher, römisch-katholischer Bischof von Doba
 Mattia Bani (* 1993), italienischer Fußballspieler
 Nikola Bani (1736–1815), Erzbischof von Dubrovnik
 Rakhshan Banietemad (* 1954), iranische Filmregisseurin und Drehbuchautorin
 Zahra Bani (* 1979), italienische Leichtathletin

Banie ist der Künstlername von:
 Soho Bani (Felix von Heymann; * 1999), deutscher Rapper

Siehe auch:
 Enlil-Bāni